Studzianka peut désigner :

en Pologne :
 Studzianka, village de la voïvodie de Lublin,
 Studzianka, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Studzianka, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie,
 Studzianka, village de la voïvodie de Podlachie.

en Biélorussie
 .

en Ukraine
 un nom ancien de .